Ez az oldal a Gyertek át! – a sztárvetélkedő, az RTL vetélkedőjének az adásait sorolja fel.

Első évad 
1. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Kicsi Picassók, Hirtelen halál, Felnégyelve, Ne süketelj.

2. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Lombikzombik, Hirtelen halál, Hírzárlat, Most mutasd meg.

3. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Dúdoló, Hirtelen halál, A sztár én vagyok!, Édes négyes.

4. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen halál, Kicsi Picassók, Lebilincselő.

5. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Édes négyes, Hirtelen halál, Időgép, Kérem a kezed

6. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen halál, Kicsi Picassók, Ne süketelj

7. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Negyedelve, Hirtelen halál, Rajzoló, Mutasd meg

8. adás (halloweeni különkiadás)

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen halál, Kicsi Picassók, Mutasd meg!

9. adás

Az adásban szereplők játékok időrendi sorrendben: Dúdoló, Hirtelen halál, Kicsi Picassók, Táncolnék veled

10. adás (különkiadás)

Az adásban szereplők játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen halál, Rajzoló, Ne süketelj

Ebben az adásban civilek nem voltak ebben csak sztárok vesznek részt a nyereményt pedig jótékonysági alapítványnak ajánlották fel.

11. adás (évadzáró)

Az adásban szereplők játékok időrendi sorrendben: Felnégyelve, Hirtelen halál, Én vagyok a sztár, Kérem a kezed

Második évad 
1. adás

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen halál, Ne süketelj!

2. adás

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen halál, Édes négyes, Kérem a kezed

3. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen halál, Kicsi Picassók, Ne süketelj

4. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Felnégyelve, Hirtelen halál, Kicsi Picassók, Ki vagyok én?

5. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Dúduló, Hirtelen halál, Ikertornyok, Most mutasd meg

6. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Dúdoló, Hirtelen halál, Édes Négyes, Ki vagyok én?

7. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Felnégyelve, Hirtelen halál, Kicsi Picassók, Kérem a kezed

8. rész (sztáradás)

Ebben az adásban Dombóvári István a műsorvezető, a két csapatkapitány pedig Sebestyén Balázs és Istenes Bence a nyereményt pedig jótékonysági célra ajánlották fel.

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Olvass a számról, Hirtelen halál, Időgép, Most mutasd meg

Harmadik évad 
1. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Céllövölde, Ki vagyok én?, Nagyszobahakni

2. rész

Az évad 2. része rendhagyó adás volt, ún. sztáradás, melyben nem játszanak civilek, hanem 4-4 sztár verseng egymással. Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen Halál, Nagyszoba, Most mutasd meg.

3. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Olvass a számról, Hirtelen halál, Ki vagyok én?, Némafilm

4. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Dúdoló, Hirtelen halál, Időgép, Kérem a kezed

5. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Dúdoló, Hirtelen halál, Kicsi Picassók, Kérem a kezed

6. rész (évadzáró)

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Olvass a számról, Céllövölde, Kicsi Picassók, Most mutasd meg

Negyedik évad 
1. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Olvass a számról, Céllövölde, Kicsi Pisaccok, Nagyszobahakni

2. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Céllövölde, Rajzoló, Most mutasd meg

Ebben a részben cívilek nem vesznek rész hanem 2-2 sztárpár. A nyereményből pedig jótékony célra felajánlották.

3. rész

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Dúdoló, Hirtelen halál, Kihallgatás, Némafilm

4. rész (évadzáró)

Az adásban szereplő játékok időrendi sorrendben: Robbanásveszély, Hirtelen halál, Kihallgatás, Ki vagyok én?

Ötödik évad 
1. rész (2019. február 21.)

Az 5. évadtól nem lesznek civil játékosok és pénznyeremény sem.

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe:  Robbanásveszély, Hirtelen halál, Olvass a számról, Most mutasd meg, Párbaj (Black Jack)

Téma: Hajdú Péter vs. Dömsödi Gábor

2. rész (2019. február 28.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Öt másodperc, Céllövölde, Rajzoló, Árnyjáték, Párbaj (Pofavízit)  

Téma: Nyerő Páros  

3. rész (2019. március 7.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Öt másodperc, Céllövölde, Tárd ki a szád, Árnyjáték, Párbaj (Tehénfejés)  

Téma: Cicciolina vs. Kelemen Anna (Szexszimbólumok csatája)  

4. rész (2019. március 14.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Öt másodperc, Hirtelen Halál, Ki vagyok Én?, Rajzoló, Párbaj (Tojáspárbaj)  

Téma: Celebek vs. Humoristák  

5. rész (2019. március 21.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Öt másodperc, Hirtelen halál, Eltáncolom a sztorit, Tárd ki a szád, Párbaj (Gumiarc)  

Téma: All-Stars különkiadás  

6. rész (2019. március 28.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Öt másodperc, Hirtelen Halál, Olvass a számról, Rajzoló, Párbaj (Pillecukor párbaj)

Téma: Való Világ All Stars   

7. rész (2019. április 4.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Olvass a számról, Céllövölde, Ki vagyok én?, Rajzoló, Párbaj (Pillecukor)  

Téma: Legszínesebb egyéniségek  

8. rész (2019. április 11.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Olvass a számról, Céllövölde, Rajzoló, Székfoglaló, Párbaj (Pofavízit)  

Téma: Olaszos párok  

9. rész (2019. április 18.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Robbanásveszély, Hirtelen Halál, Olvass a számról, Kérem a kezed, Parbaj (Lufipukkasztás)

Téma: Alfahímek csatája  

10. rész (2019. április 25.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: 5 másodperc, Céllövölde, Ki vagyok én?, Most mutasd meg, Párbaj (Pillecukor)  

Téma:   Zenészek csatája

11. rész (2019. május 2.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Öt másodperc, Hirtelen Halál, Kérem a kezed, Tárd ki a szád, Párbaj (Utolsó láncszem)  

Téma: Talk show veteránok  

12. rész (2019. május 9.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Robbanásveszély, Hirtelen Halál, Olvass a számról, Most mutasd meg!, Párbaj (Pillecukor)  

Téma: X-faktor mentorok vs. Konyhafönök zsűrije  

13. rész (2019. május 16.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Olvass a számról, Székfoglaló, Kicso Picassok, Kérem a kezed, Párbaj (Gumiarc)  

Téma: A szórakoztatás nagyágyúi   

14. adás (2019. május 23.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Robbanásveszély, Céllövölde, Olvass a számról, Eltáncolom a sztorit, Párbaj (Lufipukkasztás)    

Téma: Szexi csajok vs. Pasik    

15. rész (2019. május 30.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Öt másodperc, Hirtelen halál, Kérem a kezed, Duduló, Párbaj (Utolsó láncszem)  

Téma: A showbiznisz nagyágyúi

16. rész (2019. június 7.) – évadzáró

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Olvass a számról, 5 másodperc, Időgép, Most mutasd meg!, Párbaj (Lufipukkasztás)  

Téma: Legjobb arcok örült játékokban

Hatodik évad 
1. rész (2022. november 16.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: 5 másodperc, Boom a szájba, Elviszlek szavakkal, Most mutasd meg!, Párbaj (Gumiarc)

2. rész (2022. november 23.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Fogd meg a golyóm!, Hirtelen halál, Olvass a számról!, Elviszlek szavakkal, Párbaj

3. rész (2022. november 30.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: 5 másodperc, Boom a szájba, Ki vagyok én?, Rajzoló, Párbaj (Lufitoszás)

4. rész (2022. december 7.)

Téma: Nyerő Párosok estéje

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Fogd meg a golyóm!, Hirtelen halál, Olvass a számról!, Kérem a kezed!, Párbaj (Utolsó láncszem)

5. rész (2022. december 14.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: 5 másodperc, Hirtelen halál, Párnacsata, Elviszlek szavakkal, Párbaj (Utolsó láncszem)

6. rész (2022. december 21.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Robbanás veszély!, Elviszlek szavakkal, Ezt fújhatod!, Kérem a kezed!, Párbaj (Utolsó láncszem)

7. rész (2022. december 28.)

Az adásba szereplő játékok időrendi sorrendbe: Robbanás veszély!, Boom a szájba, Elviszlek szavakkal, Ki vagyok én?, Párbaj (Lufitoszás)

8. rész (2023. január 4.)
Televíziós sorozatok epizódlistái